Приовражне — село Маріупольського району Донецької області
 Приовражне — пасажирський залізничний зупинний пункт Лиманської дирекції Донецької залізниці